TAD peut désigner :
TAD, une entreprise japonaise de développement de jeux vidéo ;
Tad, un groupe de musique.
TAD, marque sous laquelle l'entreprise japonaise Pioneer produit des haut-parleurs Hi-Fi ou professionnels de très haute qualité.
TAD peut aussi signifier "Technical Architecture Document", soit en français un DAT pour "Document d'Architecture Technique"

Le sigle TAD peut signifier :
Type abstrait de données ;
Transport à la demande ;
Telephone Answering Device: répondeur téléphonique ;
Transfusion Autologue Différée.
Travail à domicile
 , domaine d'interaction du génome.
 Théorie de l'autodétermination